Copa Libertadores 1992 var 1992 års säsong av Copa Libertadores som vanns av São Paulo från Brasilien efter en finalseger mot Newell's Old Boys från Argentina. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 länder. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Colo-Colo. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet. Denna säsong valde dock Colo-Colo att delta direkt i gruppspelet på grund av ekonomiska problem.

Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
Grupp 1: Argentina och Chile
Grupp 2: Bolivia och Brasilien
Grupp 3: Ecuador och Venezuela
Grupp 4: Colombia och Peru
Grupp 5: Paraguay och Uruguay

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Playoff

Grupp 4

Grupp 5

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

1992 i Sydamerika
1992
Fotbollssäsongen 1992